Алекса́ндр Миха́йлов:
 
 
 Михайлов, Александр Анатольевич (1956—2019) — российский музыкант, заслуженный артист России.
 Михайлов, Александр Борисович (1923—1992) — Герой Советского Союза.
 Михайлов, Александр Валерьевич (1971—1993) — Герой Российской Федерации.
 Михайлов, Александр Васильевич (1859—1927) — историк русского языка и литературы.
 Михайлов, Александр Викторович (1938—1995) — советский и российский филолог, музыковед, историк искусства.
 Михайлов, Александр Витальевич (1954—2012) — российский продюсер и кинорежиссёр.
 Михайлов, Александр Владимирович (род. 1951) — советский и российский офицер спецназа «Альфа» КГБ СССР.
 
 Михайлов, Александр Дмитриевич (1855—1884) — русский революционер-народник.
 Михайлов, Александр Евгеньевич (1912—?) — председатель исполкома Тюменского областного Совета.
 Михайлов, Александр Ефимович (1905—1980) — советский инженер, кораблестроитель.
 Михайлов, Александр Иванович (1905—1988) — советский инженер в области информатики.
 
 
 Михайлов, Александр Сергеевич (род. 1955) — председатель Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан.
 Михайлов, Александр Фадеевич (1925—1944) — Герой Советского Союза.